U.S. National Championships 1890 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1890 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 18–27 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 10–13 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dziesiąta edycja turnieju męskiego i czwarta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Bibliografia 
 

1890 w Ameryce Północnej
1890 w tenisie ziemnym
US Open według lat